BB-8:

 BB-8 — астромеханический дроид, персонаж вселенной Звёздных Войн.
 USS Alabama (BB-8) — крупный океанский броненосец, второй корабль типа «Иллинойс» построенный для ВМФ США.